Izraz krug je višeznačan:

 krug je dio geometrijske ravnine omeđen skupom točaka jednako udaljenih od fiksnog središta (kružnicom).
 Krug (časopis), hrvatski književni časopis.

 Krug (roman), roman bosanskohercegovačkog književnika Meše Selimovića.
 Krug (visoravan), visoravan u Bosni i Hercegovini.
 Ringu (1998) (Krug), japanski horor film iz 1998. godine.
 Krug (2002), američka obrada tog japanskog filma, iz 2002. godine.
 Krug 2 (2004), ponekad zapisano fonetski, kao Krug dva, je američki film iz 2004., nastavak Kruga iz 2002.
 Krug (šampanjac), marka šampanjca francuskog koncerna LVMH